Всеволод Васильевич Дешин (1876 — после 1917) — полковник 33-й артиллерийской бригады, георгиевский кавалер.

Биография 
Потомственный дворянин Киевской губернии. Сын учителя Киевской военно-фельдшерской школы, коллежского советника Василия Нестеровича Дешина.

Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1894) и Константиновское артиллерийское училище (1897), откуда выпущен был подпоручиком в 33-ю артиллерийскую бригаду. Произведен в поручики 28 августа 1900 года, в штабс-капитаны — 8 сентября 1903 года.

С началом русско-японской войны переведен в 4-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. Участвовал в обороне крепости Порт-Артур. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

На фронте был произведен в капитаны «за отличие в делах против японцев» (производство утверждено Высочайшим приказом от 3 сентября 1906).  переведен обратно в 33-ю артиллерийскую бригаду. 26 ноября 1909 года произведен в подполковники «за отличие по службе».  назначен командиром 7-й батареи 19-й артиллерийской бригады, 18 августа того же года — командиром 1-й батареи 12-го мортирного артиллерийского дивизиона.

23 октября 1913 года назначен командиром 2-й батареи 33-й артиллерийской бригады, с которой и вступил в Первую мировую войну. Произведен в полковники 3 апреля 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». Пожалован Георгиевским оружием

20 мая 1915 года назначен командиром 2-го дивизиона 33-й артиллерийской бригады, а 26 июня 1916 года — командующим той же бригадой. На 24 января 1917 года — в том же чине и должности. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 22.03.1905)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 11.09.1905)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 11.09.1905)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 28.09.1905)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 23.10.1905)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (ВП 21.03.1913)
 мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (ВП 15.02.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП ВП 12.06.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 1.08.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 24.01.1917)

Примечания

Источники 
 Список дворян Киевской губернии. — Киев, 1906. — С. 68.
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Артиллеристы Российской империи